Le patronyme néerlandais ou flamand Senesael, Sénesael, Sénésal, Sennesael ou Seneschael sont des formes néerlandaises de .

Le moyen néerlandais seneschael signifie principal fonctionnaire de la Cour, intendant, préfet, ensuite commandant militaire.

 Daniel Senesael (1957-), homme politique belge.

Patronyme flamand